Радван:
 Радван — польский дворянский герб.
 Радван, Тадеуш (1945—2003) — польский саночник, выступал за сборную Польши в конце 1960-х — начале 1970-х годов.
 Радван, Ян — новолатинский поэт Великого княжества Литовского второй половины XVI века.
 Ясир Радван — египетский футболист и игрок сборной Египта по футболу. Выступал на позиции полузащитника.

См. также 
 Радван Совитый (Хоругвь Кмитов)
 Радванице (гмина)